Le Maser est un dispositif permettant d'émettre un faisceau cohérent de micro-ondes
 Maser est une commune italienne de la province de Trévise
 Les gardiens du maser est une bande dessinée de science-fiction de Frezzato